True (с англ. «Правда») — дебютный студийный альбом шведского диджея и музыкального продюсера Авичи (Avicii), изданный 13 сентября 2013 года на лейблах PRMD Music, Lava Records и Columbia Records. Тираж True превысил 300 тыс. и он был сертифицирован в платиновом статусе в Великобритании.

История 
Релиз альбома прошёл 13 сентября 2013 года на лейблах PRMD Music, Lava Records, Sony Music, Columbia Records. True  дебютировал на позиции № 2 в Великобритании и на № 5 в Billboard 200.

Реакция общественности 
Альбом получил положительные и смешанные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, суммированных на Metacritic как 69 из 100. Положительные отзывы дали Spin, Rolling Stone, PopMatters, а смешанные отзывы были от AllMusic, Slant Magazine (лишь 0.5 из 5 звезд).

Список композиций 

Notes
  сопродюсер

Ремиксовый альбом / CD 2 из двухдискового издания

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Альбом True

True (Avicii by Avicii)

Годовые итоговые чарты

True

True (Avicii by Avicii)

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 TRUE by Avicii.

Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Найлом Роджерсом
Альбомы Авичи